Název Přibyslavice má více obcí:
 Přibyslavice (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Přibyslavice (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč

…nebo částí obcí:
 Přibyslavice (Vlkaneč) – část obce Vlkaneč v okrese Kutná Hora
 Přibyslavice (Všelibice) – část obce Všelibice v okrese Liberec

Externí odkazy